

Niemcy 
 Sinzing – dzielnica gminy Hohenpolding, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Sinzing – dzielnica gminy Schnaitsee, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Sinzing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona